Tagoloan (Lanao du Nord),
Tagoloan (Lanao du Sud),
Tagoloan (Misamis oriental).